Das OEC Taipei WTA Challenger 2015 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Challenger Series 2015. Die vierte Ausgabe des 2012 eingeführten Teppichplatzturniers fand vom 16. bis 22. November 2015 in Taipeh statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Witalija Djatschenko und im Doppel die Paarung Chan Hao-ching/Chan Yung-jan.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die OEC Taipei WTA Challenger 2015 fand am 16. November 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den OEC Taipei WTA Challenger 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

2015
WTA Challenger Series 2015